Хаим Гвати (Свишач) (29 января 1901, Пинск — 19 октября 1990, Израиль) — израильский государственный деятель. Один из основателей кибуца Гват. Депутат кнессета, министр в ряде правительств Израиля. Лауреат Премии Израиля (1982).

Биография 
Родился в семье Шмуэля Свишача и Ханны-Эстер Цейтман. Начальное образование получил в хедере, общеобразовательной еврейской школе и на педагогических курсах еврейского общества «Тарбут» в Вильне. Во время гражданской войны проживал в разных городах Украины и Крыма, в том числе в 1920 году в Севастополе, где преподавал в еврейской школе. В 1922 году вернулся в Пинск.

Примкнув к сионистскому движению, участвовал в деятельности организаций «Цеирей-Цион» и «Гехалуц» в Вильне. В 1924 году был генеральным секретарём объединенной партии «Цеирей-Цион — Поалей-Цион» в Варшаве. Позже в том же году эмигрировал в Эрец-Исраэль. По приезде работал на осушении болот в Магдиэле и Эйн-Ганим. В 1925 году женился на Любе Ласковой. В 1926 году стал одним из основателей кибуца Гват, где на протяжении длительного времени был секретарём и ответственным за хозяйство. В 1942—1945 годах член секретариата движения «ха-Кибуц ха-меухад» и координатор Комиссии по делам хозяйства. В 1946—1949 годах член движения «Ха-Мерказ ха-хаклаи». После распада «ха-Кибуц ха-меухад» в 1954 году присоединился к кибуцу Ифат.

В период с 1950 по 1958 год занимал пост генерального директора министерства сельского хозяйства Израиля. В 1959—1963 годах служил в качестве секретаря Объединения квуцот и кибуцев, в 1963—1964 годах секретарь Союза кибуцных движений. В 1974—1982 годах председатель совета директоров «Израильской компании химикалий»; также входил в совет директоров водной компании «Мекорот».

С 1964 по 1974 год Гвати работал министром сельского хозяйства Израиля в кабинетах Леви Эшколя и Голды Меир. Также в 1969—1974 годах возглавлял министерство здравоохранения, а затем министерство развития в правительстве Голды Меир. Депутат кнессета 6-го и 7-го созывов. Участвовал в работе 20-го и 25-го Сионистских конгрессов.

Автор ряда книг и брошюр по теории и практике сельского хозяйства. В 1982 году был удостоен Премии Израиля в государственной и общественной деятельности.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Лауреаты Государственной премии Израиля
Министры сельского хозяйства Израиля
Министры здравоохранения Израиля
Министры национальной инфраструктуры Израиля
Делегаты Всемирных сионистских конгрессов
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета от партии МАПАЙ